Biografia: Little Turtle o Michikinikwa (1752-1812), cabdill miami, fill d'un cabdill miami d'igual nom, qui havia signat el Tractat de Lancaster del 1748, i d'una mahican.

 Geografia: 
 Turtle Lake (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Turtle Lake (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord.
 Turtle Lake (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Turtle River, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Turtle Pond, juntament amb Great Lawn, o Great Lawn and Turtle Pond, (literalment gran gespa) és un dels espais de Central Park, al nord de Manhattan, a Nova York.
 Turtle Mountain, reserva índia del comtat de Rolette, a Dakota del Nord.

 Tecnologia: Turtle (sintaxi) (també conegut com a Llenguatge Concís de Tripletes RDF o Terse RDF Triple Language en anglès), format o sintaxi textual que permet serialitzar RDF.